Crepitacella gabbi är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Crepitacella gabbi ingår i släktet Crepitacella och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
gabbi